Tupaia, navigateur tahitien du , compagnon de voyage de James Cook
Tupaia, genre de mammifères appartenant à la sous-famille des Tupaiinae